Louie ist der Familienname folgender Personen:

 Alexina Louie (* 1949), kanadische Komponistin
 Lakewood Louie, US-amerikanischer Pokerspieler
 Steven G. Louie (* 1949), US-amerikanischer Physiker

Louie ist
 eine Zeichentrickfilm- und Comicfigur, deutsch Track, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Tick, Trick und Track Duck
 eine US-amerikanische Fernsehserie von 2009, siehe Louie (Fernsehserie)
 Louie (Zeichentrickserie), französisch-britische Zeichentrickserie, die zwischen 2005 und 2007 produziert wurde
 als »Louie Louie« ein hundertfach gecovertes US-amerikanisches Rhythm & Blues-Lied aus dem Jahr 1955